Ротентурм:

 Ротентурм — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.
 Ротентурм — коммуна в Швейцарии, в кантоне Швиц.